А́лвес да Си́лва () — португальская фамилия. Известные носители: Алвес да Силва, Аилтон Сезар Жуниор (Аилтон Кане́ла, просто Канела или Жуниньо; 1994—2016) — бразильский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.
 Алвес да Силва, Алешандре (Алешандре; род. 1981) — бразильский футболист, полузащитник.
 Алвес да Силва, Даниэл (Дани Алвес; род. 1983) — бразильский футболист, защитник.
 Алвес да Силва, Милтон (Салвадор; ок. 1930 1973) — бразильский футболист, полузащитник.
 Алвес да Силва, Педро (род. 1981) — бразильский футболист, защитник.
 Алвес да Силва, Эдуардо (Эдуардо да Силва; род. 1983) — бразильско-хорватский футболист, нападающий.